Osoby
 Anja Freese (ur. 1965) – niemiecka aktorka
 Anna-Lena Freese (ur. 1994) – niemiecka lekkoatletka
 Bertus Freese (1902–1959) – holenderski piłkarz
 Jason Freese (ur. 1975) – amerykański muzyk (grający na pianinie, gitarze, akordeonie, trąbce, keyboardzie)
 Josh Freese (ur. 1972) – amerykański perkusista punkowy i rockowy
 Louis Freese, „B-Real” (ur. 1970) – latynoski raper, pochodzenia meksykańskiego i afro-kubańskiego

 Zobacz też
 Fries
 Friesen